Az 2004–2005-ös Danish Superliga volt a 15. alkalommal megrendezett, legmagasabb szintű labdarúgó-bajnokság Dániában.

A címvédő a København volt. A szezont a Brøndby csapata nyerte, a bajnokság történetében hatodjára.

Tabella

Statisztikák

Góllövőlista

Jegyzetek

További információk 
 

Dán labdarúgó-bajnokságok
Dán 1